YSE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Swan River (Manitoba) (Canada)